Амергин (Амайргин, Амайрген, Аморген),  — имя двух поэтов, фигурирующих в ирландской мифологии, образованное от основ *amar- 'песня' и *gen- 'рождать'

Амергин мак Милед 
Амергин мак Милед (или Аймиргин), известный под эпитетом Глунгель (glúngel — «белое колено») — сын Миля Испанского, друид, бард и судья Сыновей Миля, согласно ирландской мифологической традиции, первых гэльских поселенцев в Ирландии.

Милезианские колонисты, ведомые восемью сыновьями Миля (сам Миль умер в Иберии), пришли в Ирландию, чтобы отомстить за Ита, открывшего остров, вероломно убитого тремя королями Туата Де Дананн — Мак Куйлем, Мак Кехтом и Мак Грене. Три королевы Туата Де Дананн — Банба, Эйре и Фодла — по очереди дали разрешение Амергину и его народу поселиться в Ирландии. Каждая из сестер попросила Амергина назвать остров в честь неё, как он и поступил: от Эйре происходит современное название Ирландии, а Банба и Фодла используются в качестве её поэтических имен, как Альбион для Великобритании.

Однако прежде чем захватить остров, милезианцам пришлось вступить в схватку с тремя королями, их друидами и воинами. Амергин выступил в роли беспристрастного судьи, установив правила схватки. Сыновья Миля согласились отступить от острова за магический рубеж, равный расстоянию девяти волн. По сигналу они двинулись к берегу, но друиды Туата Де Дананн подняли волшебный шторм, не подпускающий их к земле. Амергин спел заклинательную песню духу Ирландии, известную как «Песня Амергина», и развеял шторм, позволив кораблям безопасно подойти к берегу. Сыновья Миля высадились, произошла не одна битва, обе стороны несли ужасные потери, победу одержали милезианцы. Три короля Туата Де Дананн были убиты выжившими сыновьями Миля (Эбером Финном, Эремоном и друидом Амергином) в сражении один на один каждый. Затем Амергин разделил страну между двумя своими братьями, Эбер получил южную часть Ирландии, Эремон северную.

Произведения полулегендарного валлийского поэта Талиесина имеют сходство с приписываемыми Амергину стихами.

Амергин, сын Экета Салаха 
Амергин, сын Экета (Эккет, Эход) Салаха — поэт и воин при дворе Конхобара мак Нессы в Уладском цикле. Сын Экета Салаха, кузнеца, он до четырнадцати лет не произнес ни слова и никогда не мылся. Однажды Атирне, главный поэт уладов, послал своего слугу к Экету заказать топор. Слуга был потрясен, услышав, что Амергин рассказал не по годам глубокое и тайное стихотворение, побежал домой и рассказал об этом хозяину.

Из страха, что тот займет его место, Атирне решил убить мальчика, но Эккет поставил на его место очень похожую глиняную статую. Атирне пришел за своим новым топором, получил его и метнул в голову статуи, а потом убежал, думая, что убил Амергина. Улады осадили дом Атирне и заставили искупить свою вину перед Эккетом: взять Амергина в приемные сыновья и обучить поэтическому мастерству. Так со временем Амергин действительно сместил Атирне с должности главного поэта Ольстера. Амергин женился на Финнхойм, сестре уладского короля Конхобара мак Нессы, их сыном был герой Коналл Кернах.

Ссылки

Литература 
 Книга захватов 
 Джон О’Донован (ред.) (1848—1851), Анналы королевства Ирландии четырех мастеров, том 1 
 Д. Комин и П. С. Динин (ред.) (1902—1914), История Ирландии Джеффри Китинга 
 Squire, Charles. «Celtic Myth and Legend.» Newcastle Publishing Co., USA, 1975. Reprinted from the first edition in 1905, United Kingdom. ISBN 0-87877-029-1.
 Patrick K. Ford. The Blind, the Dumb, and the Ugly: Aspects of Poets and their Craft in Early Ireland and Wales // Cambrian Medieval Celtic Studies. Vol. 9. 1990

Средневековая ирландская литература
Ирландская мифология
Уладский цикл